Георги Апостолов Чакъров е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, кмет на Струга.

Биография 
Георги Чакъров е роден в град Струга, тогава в Османската империя, във виден български род. Присъединява се към ВМОРО. След потушаването на Илинденско-Преображенското въстание укрива в дома си Стружкото революционна знаме. По-късно до 1912 година става кмет на Струга. Запазва поста си и след като градът попада в Сърбия, както и след освобождението на града в 1915 година от Българската армия. В 1917 година емиграра в София. Знамето е предадено на Климент Наумов Миладинов.

Активист е на Стружкото благотворително братство.

Бележки 

Родени в Струга
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български имигранти от Македония в София
Дейци на Македонските братства
Кметове на Струга
Починали в София
Български кметове на селища, били под българска власт